Die Bangkok Christian College Football Club Association ist ein Fußballverein aus Bangkok, Thailand. Aktuell ist der Verein gesperrt, da er die erforderlichen Lizenzierungsunterlagen für die Saison 2018 nicht vorlegen konnte. Falls der Verein den Spielbetrieb wieder aufnimmt muss er 2020 in der Thailand Amateur League, Bangkok Metropolitan Region, starten.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Verein im Jahr 1997. Er gehört dem Bangkok Christian College an, einer der ältesten Schulen in Thailand.
Nach seiner Gründung schaffte es der Klub, innerhalb von wenigen Jahren in die Thai Premier League aufzusteigen. Der FC begann in der damaligen Fünften Liga, dem Ngor Royal Cup (). Als Meister stieg er direkt in die vierte Liga auf, dem ein direkter Aufstieg in die dritte Liga folgte. 1999 gelang schließlich der Aufstieg in die Zweite Liga, der Thailand Division 1 League. Großen Anteil am damaligen rasanten Aufstieg des Klubs hatte Narongchai Vachiraban. Vachiraban erreichte kurze Zeit später das Finale der AFC Champions League mit seinem neuen Verein BEC-Tero Sasana. 2001 schaffte es das College, Meister der zweiten Liga zu werden. Dies berechtigte zur Teilnahme an den Play-Offs zur Premier League. Dabei traf der Verein auf den FC TOT. Das Spiel ging mit 0:4 verloren, und der Verein musste ein weiteres Jahr in der Zweiten Liga verbringen. Ein Jahr später stieg FC Bangkok Christian College in die Erste Liga auf. Der Höhenflug des Teams wurde hier jedoch gestoppt. Mit nur 9 Punkten aus 18 Spielen wurde der College-Club abgeschlagen Tabellenletzter. Danach ging es für den Klub steil bergab. Es kann statistisch nicht nachgewiesen werden, welchen Weg der Verein nach dem Abstieg nahm. Erstmals 2007 taucht der Verein wieder in Statistiken auf. Er spielte in der damaligen Thailand Division 2 League und belegte zu Ende der Saison den vierten Platz. Dieser Tabellenplatz konnte mit einem dritten Platz ein Jahr später bestätigt werden. Dabei wurde der Aufstieg um 6 Punkte verpasst. Von 2009 bis 2016 spielte der Verein in der dritten Liga, der Regional League Division 2 - Region Bangkok. Die beste Platzierung war ein 2. Platz in der Saison 2014. Nach Einführung der Ligareform 2017 spielte man in der Thai League 4, Region Bangkok. Da man unvollständige Lizenzierungsunterlagen für die Saison 2018 einreichte wurde der Verein automatisch für die Saison 2018 und 2019 gesperrt. Falls der Verein wieder am Spielbetrieb teilnehmen möchte, muss er 2020 in der Thailand Amateur League, Bangkok Metropolitan Region, antreten.

Vereinserfolge

National 
 Thailand Division 1 League
 Meister und Aufsteiger 2001, Aufsteiger 2001/02

 Khǒr Royal Cup () – 3. Liga
 Meister und Aufsteiger 1999

 Khor Royal Cup () – 4. Liga
 Meister und Aufsteiger 1998

 Ngor Royal Cup () – 5. Liga
 Meister und Aufsteiger 1997

Stadion 
Bis 2017 trug der Verein seine Heimspiele im TOT Stadium Chaeng Watthana im Bezirk Lak Si der thailändischen Hauptstadt Bangkok aus.

Ab der Saison 2018 sollte der Verein seine Heimspiele im Bangkok Christian College Field austragen.

Spielstätten

Beste Torschützen seit 2017

Ehemalige Spieler

Saisonplatzierung

Liga

Pokal

Einzelnachweise / Erläuterungen

Weblinks 
 Bangkok Christian College bei transfermarkt.de
 Bangkok Christian College bei soccerway.com

Fußballverein aus Bangkok
Gegründet 1997